Розтылы (, до 22 февраля 1990 года — «Приматора Вацка», ) — станция пражского метрополитена. Расположена на линии C между станциями «Ходов» и «Качеров».

История и происхождение названия 
Станция была открыта 7 ноября 1980 года в составе второго пускового участка линии C «Kačerov» — «Háje». До 1990 года называлась «Primátora Vacka», в честь мэра (приматора) Праги Вацлава Вацка (1877–1960).

Современное название от близлежащего жилого района.

У станции расположен одноимённый автовокзал, откуда отправляются автобусы в южные районы Среднечешского края.

Архитектура и оформление 

Станция однопролётная мелкого заложения.

Ссылки 
 Profil stanice Roztyly na webu Metropraha.eu
 Профиль станции на Metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Линия C Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1980 году